Blaublitz Akita (jap. , Burauburittsu Akita) ist eine japanische Fußballmannschaft aus Akita, Akita. Zurzeit spielt der Verein in der zweitklassigen J2 League.

Geschichte 
Der Verein gründete sich 1965 als Werksmannschaft des japanischen Unternehmens TDK. Nach Erreichen der Tōhoku Regional League 1982, schaffte der Verein 1984 den Aufstieg in die damalige zweite Japan Soccer League Division 2, in der sie zwei Jahre verblieben.

Die Saison 2006 beendete der Verein die Tōhoku Regional League zum fünften Mal hintereinander und sicherte sich mit einem Sieg in der Relegation den Aufstieg in die JFL. Im Mai 2009 kündigte TDK an, dass der Verein von der Firma gelöst wird und ab der Saison 2010 unabhängig spielen wird. Im Laufe der Saison wurde der Verein in Blaublitz Akita umbenannt. Der Name Blaublitz ist dabei ein reines Kunstwort aus den beiden deutschen Wörtern und spiegelt sich auch im Wappen des Vereins wider.

Erfolge 
 J3 League
 Meister: 2017, 2020
 Regional Promotion Series
 Meister: 2006
 Tohoku Soccer League
 Meister: Champions: 1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 2002, 2003, 2004, 2005 (zusammen mit Grulla Morioka), 2006

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Soyu Stadium aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.125 Personen. Eigentümer der Sportanlage ist die Stadt Akita.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Februar 2023

Saisonplatzierung 

JFL = Japan Football League (4. Ligaebene)

TSSL(1): Tōhoku Shakaijin Soccer League (Division 1) (5. Ligaebene; Zur Saison 1997 wurde die TSSL in zwei Divisionen geteilt)

JSL2: Japan Soccer League Division 2

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Webseite
 Blaublitz Akita bei transfermarkt.de
 Blaublitz Akita bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1965
Organisation (Präfektur Akita)